Bergstraße 2 oder Bergstrasse 2 ist die Adresse folgender Objekte:

 Bergstraße 2 (Jesenwang), Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Bergstraße 2 (Magdeburg), Sachsen-Anhalt
 Bergstraße 2, frühere Adresse der Gerostraße 2 (Gernrode) in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt 
 Bergstraße 2, Eiche in Meinersen, siehe Liste der Naturdenkmale im Landkreis Gifhorn
 Bergstrasse 2 in Berg TG, siehe Liste der Kulturgüter in Berg TG